Rio Mau peut désigner :
au Portugal :
le « rio Mau », appellation portugaise du Mau, petite rivière du Nord du Portugal, prenant sa source dans la serra da Arada et se jetant dans la Vouga ;
Rio Mau, paroisse civile de la municipalité de Penafiel, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Rio Mau, paroisse civile de la municipalité de Vila do Conde, située dans le district de Porto et la région Nord ;
Rio Mau, paroisse civile de la municipalité de Vila Verde, située dans le district de Braga et la région Nord.